World One, World1  — Мир-1
 World One — небоскрёб в индийском городе Мумбаи.
 World One, World1 — математическая модель и компьютерная программа, созданная в начале 1970-х Дж. Форрестером в Массачусетском технологическом институте по заказу общественной организации Римский клуб.
 , WATO — радиопередача BBC.